Monteith steht für:

 Einen anderen Namen für das schottische Gebiet Menteith
 Monteith’s Brewing Company, eine Brauerei in Greymouth, West Coast, Neuseeland
 eine Siedlung und ein Gefängnisstandort in der Gemeinde Iroquois Falls in Ontario (Kanada)

Monteith ist der Familienname von:
 Brian Monteith (* 1957), schottischer Politiker
 Cory Monteith (1982–2013), kanadischer Schauspieler
 Jay Monteith (1903–1981), kanadischer Politiker